Bangré peut désigner plusieurs localités au Burkina Faso :
 Bangré, situé dans le département de Mané
 Bangré, situé dans le département de Thyou
 Toghin-Bangré, situé dans le département de Nagréongo
 Tilga-Bangré, situé dans le département de Tougouri
 Zomnogo-Bangré, situé dans le département de Tougouri